За́ячья — название рек.

 Заячья (приток Волманги) — река в Кировской области.
 Заячья (приток Васюгана) — река в Томской области.
 Заячья (приток Нюрольки) — река в Томской области.
 Заячья (приток Тухсигата) — река в Томской области.
 Заячья (приток Тыма) — река в Томской области.

См. также 
 Заячий
 Заячье